Duitsland:
Breitscheid (Hessen), een gemeente in de deelstaat Hessen
Breitscheid (Hunsrück), een plaats in het district Mainz-Bingen in Rijnland-Palts
Breitscheid (Ratingen), een stadswijk van de stad Ratingen in Noordrijn-Westfalen
Breitscheid (Westerwald), een plaats in het district Neuwied in Rijnland-Palts

Zie ook
Breitscheidt, een plaats in het district Altenkirchen in de Duitse deelstaat Rijnland-Palts